Харампур (устар. Харам-Пур) — топоним:

 Харампур — деревня в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
 Харампур — река в России, протекает по территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.